«Сыщик с плохим характером» — детский детективный фильм, снятый в 2001 году режиссёрами Владимиром Панжевым и Андреем И.

Сюжет 
Школьник Дима Ширяев и его друг ворон Стёпа на общественных началах принимают участие в нелёгком процессе обеспечения правопорядка. Они пытаются расследовать запутанные преступления, искать виновных в их совершении, оказывать помощь пострадавшим. Стёпа — говорящий ворон. Он настоящий Сыщик, этому ремеслу его научил майор милиции Московского уголовного розыска. Дима и Стёпа вместе с друзьями расследуют запутанные дела.

В ролях 
 Семён Спесивцев — Дима Ширяев, главный герой, школьник
 Ворон Блейд — Ворон Стёпа, главный герой, ворон (говорит голосом Валентина Гафта)
 Сергей Жарков — байкер
 Любовь Соколова — (последняя работа в кино, озвучивание — Любовь Омельченко)
 Антон Колесников — ***
 Максим Коновалов — эпизод
 Владимир Сошальский — (последняя работа в кино)
 Руслан Ягудин — Дмитрий
 Дмитрий Ячевский — ***
 Вероника Саркисова — Сима
 Василий Спесивцев — ***
 Ольга Евтушенко — ***
 Михаил Богдасаров — Тигран Амаякович
 Геннадий Корольков — алкоголик
 Спартак Мишулин — ***
 Инна Ульянова — ***
 Андрей И — ***
 Кирилл Каганович — ***
 Анатолий Руденко — Юрий
 Евгений Ермаков — Гоша, бывший зек
 Анастасия Юргенсон — нищенка

Съёмочная группа 
 Сценарий — Валентин Ховенко
 Продюсер — Сергей Ховенко
 Оператор — Андрей Найденов
 Оператор — Василий Сикачинский
 Композитор —  Константин Шаталов
 Художник — Екатерина Залетаева

Дополнительно 
Фильм снят в рамках Московской городской целевой программы создания отечественных телефильмов и финансировался правительством Москвы.

Режиссёром стал Владимир Панжев — режиссёр-постановщик детского юмористического киножурнала «Ералаш», дети-актёры (Вероника Саркисова, Ольга Евтушенко) уже были известны телезрителям по выпускам киножурнала.

Сценарий писался Ховенко В. М. в ходе съемок фильма, позже — в 2001—2002 годах на его основе издательством «Дрофа» была издана серия книг («Сыщик с плохим характером», «Банда `Черные орлы`», «Загадочное преступление на Сретенке», «Охота на снайпера», «Ножик в кармане»).

Фильм стал лауреатом детского кинофестиваля «Орленок», 2001. Также стал участником 9-го международного фестиваля «Кино-детям» (Самара), фестиваля «Большой праздник детского кино» (Москва) и других.

При показе фильма на фестивале «Киноежик-2001» (Ярославль) в детском лагере «Юность» старшие ребята проигнорировали фильм, но младшие смотрели с удовольствием. А на встрече с режиссёром дети 10-11 лет, которых и не хотели даже приглашать на эту встречу, ко всеобщему удивлению проявили активность и даже не пошли на дискотеку, и потом не отпускали Владимира Панова ещё почти час.

Ворон Блейд стал лауреатом в номинации «Трюковая сцена» на 1-ом Московском кинофестивале животных-актёров «Золотой клык»: в сцене перебранки с женой разгневанный ворон несколько минут кряду её наказывал — клевал и бил крыльями, при этом на съемке ворон отказывался каркать на свою настоящую подругу, поэтому ему подсунули дублершу — серую ворону. Режиссёр на вопрос о работе с воронами ответил: «Конечно, пришлось помучиться, однако работа дрессировщиков потрясающая!».

Примечания

Ссылки 
 Ретроспектива // Литературная газета, 1 июня 2017 (обзор кинокартин, созданных за минувшие годы, ко День защиты детей)
 В главной роли — ворон // Фильм.ру, 3 октября 2010

Фильмы по алфавиту
Фильмы России 2001 года
Детективные фильмы России
Детские фильмы России
Молодёжные фильмы России
Приключенческие фильмы России
Фильмы на русском языке
Фильмы о сыщиках